Stato di Jin – antico Stato cinese
 Stato di Jin – antico Stato coreano